Música
The Best of Me (álbum de Bryan Adams)
The Best of Me (canção de Bryan Adams)
 The Best of Me (canção de Myá)
The Best Of Me (álbum de Kafu Banton) 

Outros usos
The Best Of Me (livro), de Nicholas Sparks 
The Best of Me (filme), filme de 2014 baseado no livro de Nicholas Sparks

 
Desambiguações de música
Desambiguações de cinema